Маро Егишевна Маркарян (, 22 декабря 1915 или 9 декабря 1916, село Шулаверы, ныне посёлок Шаумяни Марнеульского муниципалитета, Грузия — 29 января 1999, Бюракан) — советская и армянская поэтесса и переводчица, сестра астронома Вениамина Маркаряна. Некоторые её произведения переведены на русский и английский языки.

Родилась на территории современной Грузии в бедной крестьянской семье. Её первые произведения были опубликованы в 1935 году, в 1937 году она вступила в Союз писателей СССР. В 1938 году закончила филологический факультет Ереванского университета, затем аспирантуру при армянском отделении Академии наук СССР. В 1967—1984 годах работала в Комитете по культурным связям с армянской диаспорой за рубежом. Последние годы жизни провела в Бюракане, где и похоронена.

Главные поэтические сборники: «Близость» (1940), «Стихотворения» (1945), «Голос матери» (1950, русский перевод 1952), «Пшатени» (1954), «Лирический рассвет» (1957), «Насыщенное молчание» (1972). Для её стихов характерны эмоциональность и лаконичность, тематикой большинства произведений является любовь к родине, человеческие взаимоотношения и материнство. Маркарян также переводила на армянский язык стихотворения ряда русских поэтов, в том числе Есенина, Михалкова, Ахматовой и других.

Награды и премии 
 орден Дружбы народов (20.12.1985)
 2 ордена «Знак Почёта» (27.06.1956; 23.03.1976)
 Государственная премия Армянской ССР (1983)
 Премия имени Аветика Исаакяна (1981)

Библиография 
 Ով ով է. Կենսագրական հանրագիտարան. Հայեր, հատոր 2, Երևան, ՀՀՀ, 2007, 59 էջ։

Примечания

Ссылки 
 

Поэты СССР
Поэты Армении
Выпускники филологического факультета Ереванского государственного университета